Teoclimeno – personaggio dell'Elena di Euripide, figlio di Proteo
 Teoclimeno – personaggio dell'Odissea, figlio di Polifide